Jettingen kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Jettingen, Haut-Rhin, kommun, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Jettingen, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Jettingen-Scheppach, kommun i Bayern,